My Voice () – первый студийный альбом южнокорейской певицы Тэён. Был выпущен 28 февраля 2017 года лейблом S.M. Entertainment при поддержке KT Music. Существует две физические версии альбома, которые отличаются по обложкам и буклетам. Музыкально композиции альбома раскрывают вокальные данные исполнительницы и являются смешением различных жанров, таких как поп, поп-рок и PBR&B. 18 февраля 2017 года, за десять дней до выхода альбома, был выпущен видеоклип на песню «I Got Love» в качестве промосингла.

Главный сингл «Fine» был выпущен вместе с выходом альбома, в полночь 28 февраля 2017 года. Для промоушена Тэён выступала на трёх музыкальных программах – Music Bank, Music Core и Inkigayo с 3 по 5 марта. Альбом был коммерчески успешен, заняв первое место в Gaon Albums Chart в первую неделю после релиза со 109 275 проданными физическими копиями. 5 апреля было выпущено делюкс-издание. По сравнению с оригинальной версией был добавлен сингл «11:11», выпущенный в 2016 году, и три новые песни, а также новый сингл «Make Me Love You».

Предпосылки и релиз 
С момента дебюта в качестве сольной артистки осенью 2015 года и выпустив успешные мини-альбомы I и Why, Тэён стала самой популярной знаменитостью 2016 года в Южной Корее. 14 февраля 2017 года её агентство S.M. Entertainment объявило о выпуске первого полноформатного альбома в конце того же месяца. Днём позже были выпущены промо-фото и тизер видеоклипа «I Got Love», который стал промосинглом и был доступен для покупки ещё до официального релиза альбома. 20 февраля было объявлено название – My Voice, а главным синглом стала композиция «Fine».

Промоушен 
До релиза альбома была выпущена серия промо-роликов через Naver и YouTube. Промоушен начался 3 марта с выступления на Music Bank, и продолжился до 5 марта выступлениями на Music Core и Inkigayo.

29 марта стало известно о выпуске делюкс-издания, которое станет доступно 5 апреля. В него включили предыдущий цифровой сингл «11:11» и три новые песни. Синглом стала композиция «Make Me Love You».

12 мая стартовал азиатский концертный тур Persona, в рамках которого Тэён посетила Гонконг, Тайбэй и Бангкок.

Список композиций

Участники записи 
Информация взята из буклета альбома:

Исполнительный продюсер – S.M. Entertainment
Продюсер – Ли Су Ман
Директор управления – Нам Со Янг
A&R директор и координатор – Ли Сан Су, Eugenie, Кан Хи Мок
Международный A&R – Ли Сео Кён, Ким Сон Мин, Им Хё Кён
Публикация и авторское право – О Чян Еын

Чарты

Недельные чарты

Месячные чарты

Продажи

История релиза

Примечания 

Альбомы SM Entertainment
Альбомы Genie Music
Альбомы Тхэён